El término cogollo puede referirse:

 a los órganos complejos de las plantas, yema;
 al nombre común de la planta Lactuca sativa;
al brote de una planta en el sentido botánico;
 al cannabis (psicotrópico) en países como Argentina, Chile y Uruguay;
a las ramas de Phoenix dactylifera (palma datilera) utilizadas para hacer el sombrero de cogollo, típico de Venezuela;
a Cogollo del Cengio, municipio italiano.

Véase también Cogollos (desambiguación).